

Toponimi 
 Elizondo – città della Spagna

Persone 
 César Elizondo – calciatore costaricano
 Domingo Elizondo – militare spagnolo di origine basca
 Héctor Elizondo – attore statunitense
 Horacio Elizondo – arbitro di calcio argentino
 Ignacio Elizondo – generale spagnolo
 Laura Elizondo – modella messicana
 Mike Elizondo – bassista e tastierista statunitense